Santa Engracia puede referirse a:

Santas y beatas 
 Engracia de Zaragoza (†304), mártir y santa cristiana – Festividad: 16 de abril.
 Engracia de Segovia (), mártir y santa cristiana.
 Engracia de Braga también llamada Engracia de Carbajales o Engracia de Badajoz (), mártir y santa cristiana.

Edificios religiosos 
 Basílica de Santa Engracia,  desambiguación;
 Iglesia de Santa Engracia,  desambiguación;

Divisiones administrativas 
 En España
 Santa Engracia, localidad del municipio de Calpe, provincia de Alicante;
 Santa Engracia, localidad del municipio de Badajoz, provincia de Badajoz;
 Santa Engracia de Loarre, localidad del municipio de Loarre, provincia de Huesca;
 Santa Engracia de Jaca, localidad del municipio de Puente la Reina de Jaca, provincia de Huesca;
 Santa Engràcia, localidad del municipio de Tremp, provincia de Lérida;
 Santa Engracia del Jubera, municipio de La Rioja;
 Santa Engracia, localidad del municipio de Santa Engracia del Jubera, La Rioja;
 Santa Engracia, lugar de la parroquia de Santa Comba, concello de Lugo, provincia de Lugo;
 Santa Engracia, localidad del municipio de Tauste, provincia de Zaragoza;

 En Portugal
 Santa Engrácia, freguesia portuguesa perteneciente al municipio de Lisboa;